Toponímia: Broken Arrow (Oklahoma), localitat estatunidenca
 Cinema:
 Fletxa trencada, pel·lícula de 1950 titulada originalment Broken Arrow, dirigida per Delmer Daves i protagonitzada per James Stewart
 Broken Arrow (pel·lícula de 1996), dirigida per John Woo i interpretada per John Travolta i Christian Slater